Název Sebranice má více obcí: 
 Sebranice (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Sebranice (okres Blansko) – obec v okrese Blansko